La Coppa di Serbia 2017-2018 si è svolta dal 31 ottobre 2017 al 3 marzo 2018: al torneo hanno partecipato sedici squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la prima volta allo .

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, entrambe giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Statistiche

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018